

Persone

Antal Szabó – calciatore ungherese
Bence Szabó – ex schermidore ungherese
Brett Szabo – ex cestista statunitense
Dávid Szabó – pallavolista ungherese
Dezső Szabó – scrittore ungherese
Ecaterina Szabó – ex ginnasta rumena
Éva Szabó – ex tennista ungherese
Gábor Szabó – calciatore ungherese
Gábor Szabó – chitarrista ungherese
Gabriela Szabó – ex atleta rumena
Gabriella Szabó – canoista ungherese
György Szabó (1921) – ex calciatore ungherese
György Szabó (1942) – ex calciatore ungherese
Gyula M. Szabó – astronomo ungherese
Herma Szabo – pattinatrice artistica su ghiaccio austriaca
István Szabó – ex canoista ungherese
István Szabó – regista ungherese
János Szabó – calciatore ungherese
József Szabó (1940) – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, oggi ucraino, di origine ungherese
József Szabó (1956) – ex calciatore ungherese
József Szabó – ex nuotatore ungherese
Karolina Szabó – ex atleta ungherese
László Szabó – attore, regista e sceneggiatore ungherese
László Szabó – scacchista ungherese
Lőrinc Szabó – poeta e traduttore ungherese
Magda Szabó – scrittrice ungherese
Matyas Szabo – schermidore rumeno naturalizzato tedesco
Miklós Szabó – cestista ungherese
Ottó Szabó – calciatore slovacco
Pal Szabó – scrittore ungherese
Sándor Szabó – schermidore ungherese
Szilvia Szabó – ex canoista ungherese
Thomas Szabo – regista e sceneggiatore francese
Vilmoș Szabo – ex schermidore rumeno

Altro
113203 Szabó –  asteroide della fascia principale